FIFA Manager 11 — десятая игра из серии игр «FIFA Manager», выпущенная компанией «Electronic Arts». В игре менеджер полностью контролирует все стороны жизни клуба. Также в «FIFA Manager 11» существует режим «FIFA World Cup 2010», который позволяет менеджеру переиграть Чемпионат мира 2010 на собственном компьютере.

Особенности игры

Рынок трансферов 
 Игроки и агенты говорят вам о своих ожиданиях в отношении их контрактов ещё до переговоров.
 Управляемые компьютером клубы применяют тактику, похожую на тактику реальных команд — к примеру, делают предложения игрокам, чтобы просто ослабить основной торг.
 Клубный менеджер может задействовать прессу в своих интересах. Используя прессу на ранней стадии переговоров интересными футболистами, он может хвалить их или советовать им не продлевать контракт, чтобы потом направить их в свой клуб.
 В игре присутствует газетный архив со всеми заголовками и статьями, от первых слухов до подписанных контрактов.
 В последние 24 часа перед закрытием трансферного рынка теперь происходит большее количество переводов.

Режим FIFA World Cup 
Режим «FIFA World Cup 2010» доступен из стартового экрана игры. Он позволяет выбрать любую команду среди попавших на Чемпионат мира в ЮАР. В зависимости от настроек и любви к деталям режим займёт от 20 минут до 2 часов реального времени.

База данных 
Всего в базе данных около 40 тысяч игроков, 13 тысяч из которых имеют фотографии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт EA Sports FIFA Manager 11
 

Компьютерные игры 2010 года
Игры только для Windows
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Симуляторы футбольного менеджера
Компьютерные игры, изданные EA Sports
Компьютерные игры, разработанные Bright Future